Le sorprese dell'amore (Bride by Mistake) – film del 1944 diretto da Richard Wallace 
Le sorprese dell'amore – film del 1959 diretto da Luigi Comencini
Le sorprese dell'amore – romanzo del 1982 scritto da Barbara Cartland
Le sorprese dell'amore – romanzo del 2012 scritto da Mary Balogh
Le sorprese dell'amore – romanzo del 2017 scritto da Desirée Bravi